Barcellos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barcelos (ort), Amazonas, 
 Barcelos (kommun i Brasilien, Amazonas, lat -0,39, long -63,54), 

Robotskapade Brasilienförgreningar